Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 18 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Borgata. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Kjetil André Aamodt, srebro wywalczył Austriak Hermann Maier, a brąz zdobył Szwajcar Ambrosi Hoffmann.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006